The Living Daylights (film), een James Bondfilm uit 1987
 The Living Daylights (soundtrack), het soundtrackalbum van bovengenoemde film
 The Living Daylights (A-ha), de titeltrack van bovengenoemde film, uitgevoerd door a-ha